The Undertones — рок-группа, образовавшаяся в 1977 году в Дерри, Северная Ирландия, исполнявшая мелодичный поп-панк, а наибольшую известность приобрела с «Teenage Kicks» (1978), которую Джон Пил называл своей любимой песней всех времён (строчка из её текста была нанесена на его могильный камень в качестве эпитафии).

История группы 
Подписав контракт с Sire Records, в апреле 1979 года группа выпустила здесь дебютный альбом The Undertones. Осенью того же года The Undertones провели американское турне в связке с The Clash. Вышедший затем альбом Hypnotised, продемонстрировавший определённый отход группы от прежнего упрощённого стиля (в котором были выдержаны, в частности, ранние синглы «Jimmy Jimmy» и «My Perfect Cousin»), поднялся до #6 в UK Albums Chart.

По мере того, как музыка группы усложнялась (в третьем альбоме были использованы духовые инструменты, слайд-гитара, ксилофон), популярность её падала. В 1983 году после серии летних фестивальных концертов The Undertones распались.

Фронтмен группы Фергал Шарки () начал (поначалу весьма успешную) сольную карьеру, а братья О’Нейл образовали That Petrol Emotion, группу иного рода, которая исполняла жёсткий экспериментальный альтернативный рок и, в отличие от Undertones, живо реагировала на политические события.

Реюнион The Undertones 1999 года был осуществлен без Шарки; его заменил Пол Маклун.

Дискография

Синглы 
 Teenage Kicks (1978 UK # 31)
 Get Over You (1979 UK # 57)
 Jimmy Jimmy (1979 # 16)
 Here Comes The Summer (1979 UK # 34)
 You’ve Got My Number (1979 UK # 32)
 My Perfect Cousin (1980, UK #9)
 Wednesday Week (1980, UK #11)
 It’s Going To Happen! (1981, UK #18)
 Julie Ocean (1981 UK # 41)
 Beautiful Friend (1982)
 The Love Parade (1983 UK #88)
 Got To Have You Back (1983 UK #97)
 Chain Of Love (1983)
 Thrill Me (2003)

Альбомы 
 The Undertones (1979, #13)
 Hypnotised (1980, #6)
 Positive Touch (1981, #17)
 The Sin of Pride (1983, #43)
 The Peel Sessions Album (The Undertones) (1989)
 Get What You Need (2003)
 Listening In: Radio Sessions 1978—1982 (2004)
 Dig Yourself Deep (2007)
 An Anthology (2008)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 История группы: неофициальный фэн-сайт
 Sold On Song Top 100: Teenage Kicks (No. 51)
 Teenage Kicks, Salon.com
 История панк-рока в Дерри, Сев. Ирландия
 yourirish: The Undertones
 Youlittlethief.com: неофициальный фэн-сайт Шарки
 A Panorama of The Undertones Brooke Park, Derry, августа 2007 года

Ирландская: рок-группа
Группы новой волны из Ирландии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1977 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1983 году
Исполнители Harvest Records
Рок-группы Ирландии
Поп-панк-группы Ирландии
Исполнители Sire Records
Пауэр-поп-группы